La Copa de la Reina de Balonmano 1979-80 fue la edición I del campeonato estatal de la Copa de la Reina.

Se celebró por el sistema de Eliminatorias a doble partido, excepto la Final, con tres fases: Cuartos de Final, Semifinal y Final. 

Los equipos clasificados fueron: Siete primeros clasificados en el Campeonato Nacional de 1ª División Femenina (1° BM Iber Valencia, 2° BM Rancho Castelldefels, 3° BM. Zaragoza, 4° Caja A. Ronda, 5° C. Salleko, 6° C.D. Gran Canaria y 7° Medina Creff).
 
El ganador de esta edición fue el BM Rancho Castelldefels, imponiéndose al BM Iber Valencia.

Rondas finales 

 Cuartos de Final: El CD. Gran Canarias tras un sorteo queda exento de la eliminatoria. Posteriormente, ante la renuncia del BM. Zaragoza y C. Salleko, quedan exentos de esta eliminatoria los clubes Medina Creff y BM Rancho Castelldefels.
 Semifinales: El Medina Creff no se presentó al partido de vuelta contra el BM Rancho Castelldefels

Véase también 
 Copa de la Reina de Balonmano
 División de Honor Femenina

Copa de la Reina de balonmano
Deporte en España en 1979
Deporte en España en 1980
Balonmano en 1979
Balonmano en 1980